Huguette est un prénom féminin, dérivé de , qui peut faire référence à :
 Huguette Arthur Bertrand (1920-2005), une peintre non figuratif française,
 Huguette Bello (1950-), une femme politique française de la Réunion,
 Huguette Bouchardeau, (1935-), une femme politique française,
 Huguette Bouchardy (1931-), une artiste peintre,
 Huguette Boucher-Bacon (1947-), une femme politique québécoise,
 Huguette Burroughs (1950-2005), une journaliste canadienne,
 Huguette Chevallard-Filippi (1914-1997), une poétesse française,
 Huguette Delavault (1924-2003), une mathématicienne française,
 Huguette Dreyfus (1928-), une musicienne française,
 Huguette Duflos (1887-1982), une actrice française,
 Huguette Funfrock, une actrice,
 Huguette Galmiche (1920-2007), mannequin française et maman de Johnny Hallyday.
 Huguette Grémy-Chauliac (1928-), une claveciniste française,
 Huguette Lafond (1952-), une actrice québécoise,
 Huguette Oligny (1922-), une actrice québécoise,
 Huguette Tanguay O'Neil (1936-), une journaliste, écrivaine et poète québécoise,
 Huguette Tourangeau (1940-), une chanteuse d'opéra mezzo-soprano canadienne,
 Huguette la guêpe, un personnage de livre pour enfants,

Télévision 
 Huguette, téléfilm d'Antoine Garceau, 2019.

Voir aussi 
 , le prénom masculin correspondant.

Prénom féminin
Prénom français